Бата Недич (Светислав Богославович) — украинский кинорежиссёр и кинопродюсер сербского происхождения.

Биография 
Родился в 1962 году в Белграде. В 1982 году после службы в югославской армии приехал учиться в Москву во Всесоюзном государственном институте кинематографии (ВГИК). В 1987 году закончил учёбу на режиссёрском факультете ВГИКа (мастерская А. М. Згуриди). С 1994 г. постоянно живёт в Киеве. Режиссёр-постановщик, креативный продюсер.

В 1991—1994 годах — продюсер сербского телеканала «3канал», в 1996—2002 годах — украинского телеканала «Интер», в 2002—2004 годах — «Национальной телекомпании Украины», а также советник её президента.

Фильмография 
 1989: «Поезда без улыбок», худ. фильм — режиссёр-постановщик, автор сценария и музыкальной темы.
 1998—2002: Клуб «Золотой Гусь», юмористическая телепередача — автор идеи, продюсер, режиссёр.
 2003: «Яйцо пингвина», худ. фильм (комедия) — автор, режиссёр-постановщик.
 2004—2005: «Исцеление любовью», телесериал, 185 серий — режиссёр-постановщик.
 2005—2006: «Волчица», телесериал, 233 серии — режиссёр-постановщик.
 2006—2007: «Ангел-хранитель», телесериал, 255 серий — режиссёр-постановщик.
 2008: «Окна», худ. фильм — режиссёр-постановщик.
 2008: «Случайная запись», худ. фильм — режиссёр-постановщик.
 2010: «108 минут», 4 серии, худ. фильм — исполнительный продюсер и режиссёр-постановщик. Продюсер Давид Кеосаян.
 2010—2011: «Маршрут милосердия», телесериал, 120 серий — режиссёр-постановщик.
 2011: «Ефросинья», телесериал, новый сезон, 60 серий — режиссёр-постановщик.
 2011: «Танец нашей любви», сериал, 24 серии — исполнительный продюсер сериала. Режиссёр — Сайдо Курбанов.
 2012—2013: «Тайны института благородных девиц», сериал, 260 серий — режиссёр-постановщик.
 2013—2014: «Пока станица спит», сериал, 270 серий — режиссёр-постановщик.
 2014: «Ведьма», сериал, 10 серий — режиссёр-постановщик.
 2015: «Хозяйка», сериал, 24 серии — режиссёр-постановщик.
 2016: «», худ. фильм, 4 серии — режиссёр-постановщик.
 2016: «Гроза над Тихоречьем», худ. фильм, 4 серии — режиссёр-постановщик.
 2016: «», сериал, 12 серий — режиссёр-постановщик.
 2017—2018: «Село на миллион», 2 сезон, сериал, 12 серий — режиссёр-постановщик.
 2018: «», сериал, 12 серий — режиссёр-постановщик.
 2019: «Иванова 45», сериал, 6 серий — режиссёр-постановщик
 2019—2020: «Инший Франко», худ. фильм, креативный продюсер

Театральная работа 
В 2012 году ставил пьесу Душана Ковачевича «Радован III» в Киевском театре драмы и комедии на левом берегу Днепра.

В 2018 году поставил спектакль «Народный посланец» по пьесе Бранислава Нушича «Народный посланец» в Одесском академическом русском драматическом театре.

Награды и номинации 
 В 2010 году Двенадцатилучевая звезда «Кредо» — «за вклад в развитие общества» (общественная организация «Грандов рейтингов и номинаций» (ГРИН), 2010).
 В 2012 году фильм «Сто восемь минут» участвовал в программе кинофестиваля Золотой Витязь в номинации «Телевизионные игровые фильмы».
 В 2014 году сериал «Пока станица спит» получил премию ТЭФИ в номинации «Теленовелла».
 В 2018 году сериал «» получил премию «Телетриумф» в номинации «Телевизионный фильм/мини-сериал (до 4 серий)».

Критика 
 Анатолий Хостикоев о совместной работе с Недичем:

Бата способен создать атмосферу на площадке. Он с большим уважением относится ко всем участникам проекта, а к актёрам — особо.

 Экранизация Недичем романа  «Век Якова» подверглась критике за пренебрежение бытовыми и языковыми деталями. Например, писатель Юрий Винничук назвал главной проблемой картины «» то, что «режиссёр Недич, штампующий многосерийные мелодрамы (в некоторых из них более 200 серий), решил справиться с картиной самостоятельно, без привлечения консультантов». В то же время экранизация получила и положительные отзывы. Например, глава госкино Украины Филипп Ильенко отметил, что «увиденное на экране такого же высокого уровня, как и литературная первооснова», и охарактеризовал картину как «кино на украинском языке, которое содержит культурные и исторические традиции».

Примечания

Ссылки 
 Интервью YummyMovie Magazine с Батой Недичем, украинско-сербским режиссёром и сценаристом
 Елена Корсунская Бата Недич — отец «Клуба украинского анекдота» / Газета «День», № 184, 26 сентября, 1998.
 Бата Недич: я — главный «повар» на площадке! / «Комсомольская правда», 10 апреля 2005.
 Светлана Цыбанева Бата НЕДИЧ: «Сериал — это не художественная литература, это ежедневная газета, которую ждут люди» / Газета «День», № 18, 2 февраля 2007.
 Анна Пупченко, Валентин Шеремет Кинорежиссёр Бата Недич: Читаю полученный сценарий и плачу / «Комсомольская правда в Украине», 27 марта 2007.
 Ольга Кунгурцева Режиссёр «Волчицы» и «Исцеления любовью» Бата НЕДИЧ: "По-русски я слова не мог молвить и не верил, что когда-нибудь выговорю дивное слово «тетрадь» / «Бульвар Гордона», № 24 (112), 12 июня 2007.
 Бата Недич: Король с грустными глазами за рулем тяжелого грузовика / «Exclusive Style», лето 2007, с. 18—25.
 Ярослав Коробатов Для сериала «Пока станица спит» построили деревню и два города / «Комсомольская правда», 30 октября 2013.
 Валентина Пескова Так я ж казачка! Как Марыся будет воевать за любовь в сериале «Пока станица спит» / «Московский комсомолец» № 26430, 16 января 2014.
 Николай Лещук Бата Недич: «Для некоторых актёров 200 грамм предпочтительней конной тренировки» / «Комсомольская правда в Украине», 29 июля 2014.
 Анна Свентах «Столетие Якова» — в четырёх сериях / Газета «День», № 232, 15 декабря, 2015.

Страницы на киносайтах 
 Бата Недич: фильмы и сериалы с участием, все актёрские работы, фильмография — Кино Mail.Ru
 Бата Недич — биография, дата рождения, место рождения, фильмография, клипы — MEGOGO
 Бата Недич — фильмография, все фильмы, фото, публикации — Фильм. Ру
 Бата Недич (Bata Nedić) — Фотографии, биография, фильмография — Афиша
 Бата Недич — все фильмы смотреть онлайн бесплатно в HD качестве — 1KinoBig.ru
 Бата Недич — Персоны — eTVnet
 Бата Недич — Best-Serials.TV
 http://facecollection.ru/people/bata-nedich